Шаурино — деревня в Бешенковичском районе Витебской области Белоруссии.
 Шаурино — деревня в Новоржевском районе Псковской области России (Макаровская волость)